Radio Data System — багатоцільовий стандарт, для  передачі інформаційних повідомлень каналами ЧМ-радіомовлення;
 Remote Data Services — технологія Microsoft, що у поєднанні з ActiveX data objects дозволяє отримати доступ до даних, розміщених на серверах баз даних;
 Remote Desktop Services — один з компонентів Microsoft Windows, що надає сервіс доступу до віддалених робочих столів.